Александр Хитрово:
 Воробьёва, Наталья Витальевна (род. 1991) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Воробьёва, Наталья Илларионовна (1918—1987) — звеньевая колхоза имени Крупской, Герой Социалистического Труда.